

Wydarzenia 

 Europa
 Założono miasto Himera.
 Bliski wschód
 Tammaritu II stracił władzę w Elamie i uciekł do Asyrii. Jego miejsce zajął Indabigasz.

Urodzili się 
 Adda-guppi', matka Nabonida